Пригородное () — село в Жаркаинском районе Акмолинской области Казахстана, образует административно-территориальную единицу «Село Пригородное» со статусом сельского округа.

 Код КАТО — 115463100.
 Код КАТО административной единицы — 115463000.

География 
Село расположено вдоль реки Ишим, в 4 км на юг от центра района города Державинск.

Административно село граничит:

 на востоке с Нахимовским сельским округом, городом Державинск и со селом Тассуат,
 на юго-востоке со селом Львовское,
 на юго-западе и западе с Амангельдинским районом Костанайской области,
 на севере с Костычевским сельским округом и со селом Гастелло.

Улицы 

 пр. Рабочих,
 ул. Акпана Укубаева,
 ул. Коммунистическая,
 ул. Ленина,
 ул. Молодежная,
 ул. Новоселов,
 ул. Октябрьская,
 ул. Первомайская,
 ул. Пригородная,
 ул. Свободы,
 ул. Строительная,
 ул. Целинная.

Ближайшие населённые пункты 

 город Державинск в 4 км на севере,
 село Львовское в 11 км на юго-востоке.
 село Нахимовка в 23 км на востоке.

Население 
В 1989 году население села составляло 1077 человек (из них русских 42%).

В 1999 году население села составляло 885 человек (486 мужчин и 399 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 685 человек (338 мужчин и 347 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Жаркаинского района